Thomas Walmsley est un nom pouvant désigner:

 (1889-1942), américain, maire de la Nouvelle-Orléans
 (1537-1612), juge et homme politique anglais
 (mort en 1637), homme politique anglais
 (1889-1951), anatomiste écossais

Voir aussi
, compagnie manufacturière de fer forgé

Walmsley, Thomas